Кэйли Спэни (, род. 24 июля 1997) — американская актриса и певица.

Биография 
Родилась 24 июля 1997 года в Спрингфилд, Миссури. В 2016 году выпустила первый сингл «Fallin» на iTunes.

Впервые в кино сыграла в короткометражном фильме «Досчитай до тысячи» в 2016 году. Первые значительные роли получила в фильме 2018 года «Тихоокеанский рубеж 2», а также в триллере "Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль». Позднее Спэни получила роль в мини-сериале «Разрабы» Алекса Гарленда.

Фильмография

Примечания 

Киноактрисы США